NGC 4795 (другие обозначения — UGC 8037, MCG 1-33-24, ZWG 43.64, KCPG 359A, NPM1G +08.0305, PGC 43998) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4795
Дева (созвездие)